(2769) Менделеев () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 1 апреля 1976 года советским астрономом Николаем Черных в Крымской обсерватории и 8 ноября 1984 года был назван в честь великого русского учёного — Дмитрия Ивановича Менделеева.

См. также 
 Список астероидов (2701—2800)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Николаем Черных
Астероиды, названные в честь людей